Qassaman () — державний гімн Алжиру. Написаний у 1956 році Муфді Закарією. Музику склав єгипетський композитор Мохаммед Фавзі. Офіційно затверджений як гімн у 1963 році.

Текст гімну

Див. також 
 Герб Алжиру
 Прапор Алжиру

Примітки

Посилання 
 Вокальна версія 
 Гімн, записаний у форматі MP3 

Національні символи Алжиру
Алжир
Алжир
Музика Алжиру